prédikátor, egyházi szónok
 Preacher (Prédikátor), amerikai képregénysorozat

Lásd még
 A prédikátor könyve, az Ószövetség egyik könyve
 Prédikátor rend vagy Domonkos-rend